Motociklistična Velika nagrada Avstrije 1990 je bila šesta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1990. Potekala je 10. junija 1990.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990
1990